Seneca lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Seneca (Dél-Dakota)
 Seneca (Dél-Karolina)
 Seneca (Illinois)
 Seneca (Kalifornia)
 Seneca (Kansas)
 Seneca (Maryland)
 Seneca (Missouri)
 Seneca (Nebraska)
 Seneca (New York)
 Seneca (Oregon)
 Seneca (Pennsylvania)
 Seneca (Új-Mexikó)
 Seneca (település, Crawford megye, Wisconsin)
 Seneca (város, Crawford megye, Wisconsin)
 Seneca (Green Lake megye, Wisconsin)
 Seneca (Shawano megye, Wisconsin)
 Seneca (Wood megye, Wisconsin)

 Seneca megye (New York)
 Seneca megye (Ohio)

Egyéb 
 Lucius Annaeus Seneca, ókori római filozófus, a szónok Seneca fia
 Lucius Annaeus Seneca Maior ókori római szónok, a filozófus Seneca apja
 Seneca, magyar progresszív metal együttes
 Seneca megye (egyértelműsítő lap)